

Personnalités 

 Charles Gillès de Pélichy (1872-1958), homme politique belge, député puis sénateur ;
 François de Pélichy (1772-1844), juriste et homme politique néerlandais, ministre d'État ;
 Guido Gillès de Pélichy (1918-1999), homme politique belge, député.
Jean de Pelichy van Huerne (1774-1859), homme politique belge.